Råtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Råtjärnen (Hyssna socken, Västergötland), sjö i Marks kommun, 
Råtjärnen (Råda socken, Västergötland), sjö i Härryda kommun,  (1,2 ha)
Lill-Råtjärnet, sjö i Sunne kommun, 
Lilla Råtjärnet, sjö i Arvika kommun,  (1,7 ha)
Råtjärnen (Brunskogs socken, Värmland), sjö i Arvika kommun, 
Råtjärnen (Fryksände socken, Värmland, 666318-133833), sjö i Torsby kommun, 
Råtjärnen (Fryksände socken, Värmland, 666517-134042), sjö i Torsby kommun, 
Råtjärnen (Lekvattnets socken, Värmland), sjö i Torsby kommun,  (5,49 ha)
Råtjärnen (Sunne socken, Värmland), sjö i Sunne kommun, 
Råtjärnen (Vitsands socken, Värmland, väster om Västra Gårdsjön), sjö i Torsby kommun,  (3,95 ha)
Råtjärnen (Hagfors socken, Värmland), sjö i Hagfors kommun, 
Råtjärnen (Vitsands socken, Värmland), sjö i Torsby kommun, 
Råtjärnet, sjö i Arvika kommun, 
Stor-Råtjärnet, sjö i Arvika kommun och Sunne kommun,  (9,32 ha)
Stora Råtjärnet, sjö i Arvika kommun,  (2,4 ha)
Västra Råtjärnen, Värmland, sjö i Sunne kommun,  (12,1 ha)
Äng-Råtjärnet, sjö i Arvika kommun och Sunne kommun,  (6,33 ha)
Östra Råtjärnen, Värmland, sjö i Sunne kommun,  (7,63 ha)
Lilla Råtjärnen, sjö i Malung-Sälens kommun, 
Lång-Råtjärnen, sjö i Älvdalens kommun, 
Norra Råtjärnen, sjö i Ludvika kommun, 
Råtjärnen (Älvdalens socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun,  (6,21 ha)
Råtjärnarna (Särna socken, Dalarna, 685444-137466), sjö i Älvdalens kommun, 
Råtjärnarna (Särna socken, Dalarna, 686716-136765), sjö i Älvdalens kommun, 
Råtjärnen (Järna socken, Dalarna), sjö i Vansbro kommun, 
Råtjärnen (Malungs socken, Dalarna, 670096-139113), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Råtjärnen (Malungs socken, Dalarna, 671907-138720), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Råtjärnen (Nås socken, Dalarna, 669611-142176), sjö i Vansbro kommun, 
Råtjärnen (Nås socken, Dalarna, 670376-141930), sjö i Vansbro kommun,  (8,17 ha)
Råtjärnen (Orsa socken, Dalarna), sjö i Orsa kommun, 
Stora Råtjärnen, sjö i Malung-Sälens kommun, 
Råtjärnen, Gästrikland, sjö i Ockelbo kommun, 
Råtjärnen (Alfta socken, Hälsingland), sjö i Ovanåkers kommun, 
Lill-Råtjärnen, Hälsingland, sjö i Härjedalens kommun, 
Stor-Råtjärnen, Hälsingland, sjö i Härjedalens kommun,  (9,28 ha)
Råtjärnen (Järvsö socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun, 
Råtjärnen (Ljusdals socken, Hälsingland, 687605-148637), sjö i Ljusdals kommun,  (6,25 ha)
Råtjärnen (Ljusdals socken, Hälsingland, 687774-150449), sjö i Ljusdals kommun,  (2,64 ha)
Råtjärnen (Ljusdals socken, Hälsingland, 687931-147864), sjö i Ljusdals kommun, 
Råtjärnen (Los socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun,  (5,95 ha)
Råtjärnen (Ytterhogdals socken, Hälsingland), sjö i Härjedalens kommun, 
Östra Råtjärnen, sjö i Ljusdals kommun,  (1,6 ha)
Västra Råtjärnen, sjö i Ljusdals kommun,  (0,48 ha)
Råtjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun, 
Råtjärnarna, Jämtland, sjö i Åre kommun,  (2,3 ha)
Råtjärnen (Kalls socken, Jämtland), sjö i Åre kommun, 
Råtjärnen (Laxsjö socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun, 
Råtjärnen, Medelpad, sjö i Ånge kommun, 
Råtjärnen, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Stor-Råtjärnen, Västerbotten, sjö i Norsjö kommun,  (9,39 ha)
Lill-Råtjärn, sjö i Bodens kommun, 
Råtjärnarna (Överluleå socken, Norrbotten, 732183-177158), sjö i Bodens kommun, 
Råtjärnarna (Överluleå socken, Norrbotten, 732207-177176), sjö i Bodens kommun,  (4,95 ha)
Råtjärnen, Norrbotten, sjö i Luleå kommun,  (5,21 ha)
Stor-Råtjärnen, Norrbotten, sjö i Bodens kommun,  (6,97 ha)
Råtjärnen (Fredrika socken, Lappland), sjö i Åsele kommun,  (3,64 ha)
Råtjärnen (Sorsele socken, Lappland, 722750-160482), sjö i Sorsele kommun,  (5,44 ha)
Råtjärnen (Sorsele socken, Lappland, 726980-153639), sjö i Sorsele kommun,  (6,6 ha)
Råtjärnen (Åsele socken, Lappland), sjö i Åsele kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn